Kratie kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Kratie (provins i Kambodja), 
 Kratié (provinshuvudstad i Kambodja), Kratie, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar